Медеон — название нескольких древних городов. Может означать:

  — в Акарнании.
  — в Беотии.
  — в Фокиде.
 Метеон — в Иллирии, ныне Медун.